Королівський сад може означати:
 
 Королівський сад (Копенгаген)
 Королівський сад (Оденсе)
 Королівський сад (Пальма)
 Королівський сад (Едмонтон)
 Королівський сад (Версаль)
 Королівський сад (Брюсель)
 Королівський сад, Кунгстредгорден
 Королівський сад — колишня назва Національного саду в Афінах

Див. також 
 Королівський ботанічний сад